Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Mutua Madrid Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Viktorija Azaranka–Marija Kirilenko-kettős volt. Azaranka ezúttal nem indult el párosban, Kirilenko így Nagyja Petrova partnereként játszott, s végül az elődöntőben búcsúztak el a versenytől a későbbi győztes Sara Errani–Roberta Vinci-kettőssel szemben. A két olasz játékos a fináléban a Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina-párost győzték le 6–1, 3–6, [10–4] arányban, ezzel pályafutásuk során a kilencedik közös győzelmüket aratták, közülük négyet 2012-ben, de az eddigieket mind International tornákon érték el. Eredményüknek köszönhetően mindketten bekerültek a legjobb tíz közé a páros világranglistán, Errani a tizenkettedik helyről a nyolcadikra, Vinci a tizenharmadikról a kilencedikre lépett; emellett a naptári évre szóló ranglistán (race) is átvették a vezetést.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt a második körben kezdte meg a szereplését.

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (első kör)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (negyeddöntő)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (második kör)
 Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (elődöntő)

<li> Sara Errani /  Roberta Vinci (győztesek)
<li> Szánija Mirza /  Anastasia Rodionova (első kör)
<li> Jaroszlava Svedova /  Galina Voszkobojeva (negyeddöntő)
<li> Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Eredmények

N2